Радово се може односити на:

 Радово, насељено место у општини Босиљово, код Струмице, Северна Македонија;
 Радово, насељено место у општини Демир Хисар, Северна Македонија;
 Радово, насељено место у Перничкој области, Бугарска.

Види још
 Радојево